De Belgisch kampioenschap handbal 2021 is een volwaardige handbalcompetitie tussen Belgische deelnemende van de BENE-League 2020/21.

Opzet 
Door de verschillende maatregelen van de coronapandemie binnen Nederland en België was het bestuur van de BENE-League genoodzaakt om de BENE-League voortijdig stop te zetten de het seizoen niet meer te hervatten en in 2021/22 de competitie opnieuw te beginnen.

 Nummer 1 en 2 van beide poules spelen een Final4 in de Alverberg, Hasselt
 Nummer 3 speelt voor de 5e en 6e plaats

Teams

Reguliere competitie

Poule A

Stand/uitslagen

Poule B

Stand/uitslagen

Plaats 5/6

Schema

Halve finales

Troostfinale

Finale

Zie ook 

 BENE-League Handball 2020/21
 Eerste nationale herenhandbal 2020/21

Handbal in 2021
Handbal in België